Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier II, se dispute à Fairfax du 22 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 1988 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1988
Washington
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en février 1988